Шеснаеста сезона Светског купа у алпском скијању је почела 4. децембра 1981. у Вал д'Изеру у Француској а завршена је 27. марта 1982. у Монженевру у Француској. Победници у укупном поретку су били Фил Мер из САД и Ерика Хес из Швајцарске.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 33 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 31 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1981.
Алпско скијање у 1982.